Llista d'asteroides del 116.001 al 117.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 116001–116100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 116101–116200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 116201–116300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 116301–116400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 116401–116500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 116501–116600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 116601–116700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 116701–116800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 116801–116900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 116901–117000 [ modifica]